Menta – pianta erbacea aromatica;
 Menta – torrente calabrese, affluente della fiumara Amendolea
 Menta – ninfa della mitologia greca
 Monte Menta – montagna della Grecia
 Pierra Menta – montagna delle Alpi del Beaufortain nelle Alpi Graie
 Verde menta – colore

 Fabio Menta – ex pallavolista e allenatore di pallavolo italiano